Емелья́н (Aemiliánus) — мужское имя латинского происхождения. Имя Эмилиан означало, что его носитель происходил из рода Эмилиев, но был усыновлен представителем другого рода. В переводе с латинского языка — «соперник», «участник соревнования», либо с греческого — «льстивый». Также может быть по названию провинции Эмилия. Иноязычный аналог — Эмиль.

Существуют производные фамилии: Емельянов, Емелин, Емельянычев, Емельяненко, Емельяненков, Емельняк.

Святые 
 Емилиан, мученик, память 24 декабря
 Емилиан, преподобный, память 31 января
 Емилиан, память 29 марта
 Емилиан (Киреев), священномученик, иерей, память 26 декабря
 Емилиан (Панасевич), священномученик, иерей, память 25 июня (Петерб.; перемещаемый), 3 декабря
 Емилиан (Гончаров), священномученик, иерей, память 5 ноября
 Емилиан Доростольский, мученик, память 31 июля
 Емилиан Италийский, преподобный, память 20 марта
 Емилиан Кизический, исповедник, епископ, память 21 августа, 21 января
 Емилиан Требийский, священномученик, епископ, память 31 августа

См. также 
 
 Емельняк
 Эмиль

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки